Charles Carroll peut désigner :

 Charles Carroll le Colon, (1661-1720), riche avocat et planteur du Maryland. Défenseur de la cause catholique dans la Colonie ;
 Charles Carroll d'Annapolis (1702-1781), fils du précédent, riche planteur du Maryland ;
 Charles Carroll de Carrollton (1737-1832), son fils, sénateur du Maryland et signataire de la déclaration d'indépendance des États-Unis ;
 Charles Carroll (né en 1952), acteur américain.

Voir aussi 
 , une école du Maryland baptisée d'après le précédent